Schaukelatmung wird umgangssprachlich für folgende pathologische Atmungstypen verwendet:

 Inverse Atmung
 Paradoxe Atmung